het gebed Weesgegroet
 Ave Maria (Bach/Gounod), muziekstuk van Johann Sebastian Bach en Charles Gounod
 Ave Maria (Schubert), lied van Franz Schubert
 Ave Maria (Stravinsky), koorwerk van Igor Stravinsky
 Ave Maria (Vavilov), muziekstuk van  Vladimir Fjodorovitsj Vavilov dat onterecht aan de componist Giulio Caccini wordt toegeschreven
 Ave Maria Morena, de muzikale aanbidding van Maria in diverse tradities in en afkomstig uit Afrika.
 Ave Maria no morro, een lied van Herivelto Martins, met covers van Trio de Ouro, The Cats en Gert Timmerman
 Ave Maria, Friestalige cover van My special prayer van de zanger Rommy